Гран-при Сан-Марино 1998 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 26 апреля 1998 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:29,345

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино